Felicidad puede referirse a:

Conceptos 
 Felicidad, estado de ánimo positivo.

Personas 
 Felicidad, nombre propio de mujer.
 Santa Felicidad de Roma, mártir cristiana del siglo II.
 Felicidad, mártir cristiana del siglo III, junto con santa Perpetua.

Lugares 
 Iglesia de Santa Felicita, la segunda iglesia más antigua de Florencia.

Obras 
 Felicidad (1957), película mexicana dirigida por Alfonso Corona Blake.
 La felicidad (1965), película dirigida por Agnès Varda.
 Felicidad (1982), álbum de Al Bano & Romina Power:
 «Felicidad» (1982), canción de Al Bano & Romina Power.
 «Felicidad» (1980), canción de ABBA.
 «Felicidad» (2002), canción de Gondwana.